Seechen steht für
 Seechen (Bestensee), ein Gewässer bei Bestensee, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Seechen (Lanke), ein Gewässer bei Bernau bei Berlin, Landkreis Barnim, Brandenburg